Denisenko je priimek več oseb:
 Mihail Ivanovič Denisenko, sovjetski general
 Denis Denisenko, ruski astronom

Ruski priimki